Лига чемпионов АФК 2019 — 38-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 16-й под названием Лига чемпионов АФК. Победитель турнира сыграл в Клубном чемпионат мира 2019, который прошёл в Катаре с 11 по 21 декабря 2019.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 46 команд из 20 стран:
 24 команды квалифицируются напрямую в групповой раунд
 22 команды начинают турнир с квалификационных раундов

Примечания

Квалификационные матчи

1-й раунд

Западный регион 

|}

Восточный регион 

|}

2-й раунд

Западный регион 

|}

Восточный регион 

|}

Раунд плей-офф

Западный регион 

|}

Восточный регион 

|}

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Раунд плей-офф

Сетка

1/8 финала

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

1/4 финала

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

1/2 финала

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Финал 
Первый финальный матч прошёл 9 ноября, а ответный — 24 ноября 2019 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 , the-AFC.com
 AFC Champions League 2019, stats.the-AFC.com

2019
Футбол в Азии в 2019 году